La línea C1 es una línea de transporte suburbano que une la Terminal Baltasar Brum en Montevideo con la localidad de Salinas, ubicada en el departamento de Canelones.

Recorridos 

Ida
Terminal Baltasar Brum
 Río Branco
 Galicia
 Julio Herrera y Obes
 Paysandú
 República
 Democracia
 Daniel Muñoz
 Cufré
 Miguelete
 Juan Ramón Gómez
 Presidente Berro
 Avenida 8 de Octubre
 General José Villagrán
 José Antonio Cabrera
 20 de Febrero
 Camino Carrasco
 Aeropuerto Internacional de Carrasco
 Ruta 101
 Paso Escobar
 Ruta Interbalnearia
 Avenida de los Pinos
 Arazatí
 Abayubá
 Ruta 10
 Trouville
 Deauville
 Cannes
 Calle 20
 Calle 21
 Rambla Costanera ruta 10
 Avenida Nogueira
 Mamboretá
 Colón
 Rambla Costanera
 Avenida Julieta hasta Arco
Terminal Salinas

Vuelta
Terminal Salinas
 Avenida Julieta
 Rambla Costanera
 Colón
 Mamboretá
 Avenida Nogueira
 Rambla Costanera ruta 10
 Calle 21
 Calle 20
 Cannes
 Deauville
 Trouville
 Ruta 10
 Abayubá
 Arazatí
 Avenida de los Pinos
 Ruta Interbalnearia
 Ruta 101
 Aeropuerto Internacional de Carrasco
 Camino Carrasco
 20 de Febrero
 Avenida 8 de Octubre
 Avelino Miranda
 Goes
 Juan Paullier
 Doctor Salvador Ferrer Serra
 Martín C Martínez
 Avenida Uruguay
 Ciudadela
 Rambla Franklin Delano Rooselvelt
 Galicia
Terminal Baltasar Brum

Paradas 

Ida

Código de parada	Calle

 7246	Andén 13
 7068	Avenida Libertador
 7064	Ejido
 7066	Minas
 7063	Arenal Grande
 6709	Plaza Líber Seregni
 6707	Salvador Ferrer Serra
 7055	Bulevar Artigas
 6384	Avenida Manuel Albo
 6380	Jaime Cibils
 6385	Mariano Moreno
 6374	Agustina Contucci De Oribe
 6375	Comercio
 6382	Larravide
 6386	Pan De Azúcar
 2829	20 De Febrero
 6369	Camino Carrasco
 6528  El Aguacero
 6530	Hipólito Yrigoyen
 7605	Pedro Cosio
 6537	Camino Oncativo
 6519	Avenida Bolivia
 6526	Coca Cola
 6521	Camino Pichincha
 6523	Cooper
 6540	Santa Mónica
 7215	Pedro Figari (Frigorífico Carrasco)
 7221	La Pampa
 7607	Avenida Calcagno
 7223	Entrada a Monterrey
 7219	Sol
 7212	Garibaldi
 7227	Rosalía De Castro
 7208	Avenida A La Playa
 7210	Brigada Ingenieros 
 7609	Avenida Racine
 7217	Frente DGIA
 7611	Oficina 2 - Catering
 7440	Arribos
 7228	Avenida Wilson Ferreira Aldunate
 7613	Fuerza Aérea
 7165	Calcagno
 7167	km. 20 Viviendas 
 7169	Radar
 6885	km. 21.200
 6870	Cementerio De Mascotas
 6887	km. 22
 6917	Parada Pozo
 6922	Repecho Higueras
 6889	Camino los Horneros
 6856	BCA Solymar
 6872	Centro De Rebajas
 6930	Transformador UTE
 6915	Avenida Márquez Castro
 6874	Colinas De Solymar
 6878	El Palmar
 6850	Acodike km. 28.500
 7614	San Cristóbal
 6883	Avenida Pérez Buttler
 6868	Ruta A Pando
 6891	km. 29.800
 6893	km. 30
 6895	km. 30.300 Calle 
 6852	Autódromo
 7436	Ibicuy
 6858	Calle 33
 6897	km. 34 Peaje
 6899	km. 34.500
 6901	km. 35 Venus
 6876	El Avión
 6920	Avda. de los Pinos A
 6402	Abayubá
 7280	Iguazú
 7434	Ruta 10 Héctor Zunino
 7111	Trouville
 7269	Deauville
 7197	Cannes
 6414	Avenida de los Pinos
 7270	Bajada 2
 7093	Avenida Nogueira
 7056	Calle 3
 7059	Calle 14
 7034	Mamboretá
 7036	Carabelas (Calle 3)
 6701	Guazubirá
 6705	Yacó
 6704	Pitanga
 7090	Imbirá
 7092	Avenida Julieta
 7571	Handy
 6961	Guazubirá
 7686	Mamboretá
 7273	Arco de Salinas 

Vuelta
 
 7273	Arco de Salinas Terminal
 6962	Mamboretá
 7274	Guazuvirá
 7687	Ñandú
 6963	Rambla
 7091	Imbirá
 7089	Pitanga
 6706	Yacó
 6702	Guazubirá
 7035	Calle 5
 7275	Avenida Nogueira
 7060	Calle 14
 7057	Calle 3
 7058	Rambla (Ruta 10)
 7277	Bajada 2
 6415	Avenida de los Pinos
 7198	Deauville
 7278	Trouville
 7112	Ruta 10 Héctor Zunino
 7110	Abayúbá
 6390	Iguazú
 6389	Arazatí
 7435	Ruta Interbalnearia
 6877	El Avión
 6902	km. 35 Venus
 6900	km. 34.500
 6898	km. 34 Peaje
 6859	Calle 33
 6925	Río Negro km 31
 6853	Autódromo
 6896	km. 30.300 
 6894	km. 30
 7615	km 29.500
 6892	km. 29.800
 6869	Ruta Pando
 6884	Avenida Pérez Buttler
 6851	Acodike km. 28.500
 6879	El Palmar
 6875	Colinas De Solymar
 6916	Avenida Márquez Castro
 6931	Transformador UTE
 6873	Centro De Rebajas
 6857	BCA Solymar
 6890	km. 24 La Tahona
 6923	Repecho Higueras
 6918	Parada Pozo
 6888	km. 22
 6871	Cementerio De Mascotas
 6886	km. 21.200
 7170	Radar
 7168	km. 20 Viviendas 
 7166	Calcagno
 7329	Frente Base Aérea N° 1
 7440	Arribos
 7228	Camino Carrasco
 7612	Oficina 2
 7610	Avenida Racine
 7209	Brigada Ingenieros 
 7207	Avenida A La Playa
 7226	Rosalía De Castro
 7211	Garibaldi
 7218	Sol
 7222	Avenida a Monterrey
 7608	Avenida Calcagno
 7220	La Pampa
 7224	Oraña
 7214	Frigorífico Carrasco
 6541	Santa Mónica
 6524	Cooper
 6522	Camino Pichincha
 6527	Coca Cola
 6516	Juan Agazzi
 6538	Camino Oncativo
 6535	Lugo
 7606	Pedro Cosio
 6531	Hipólito Yrigoyen
 6525	El Aguacero
 6515	20 de Febrero
 6371  Liceo 19
 6368	Avenida 8 de Octubre
 6388	Doctor Silvestre Pérez
 6383	Larravide
 6376	Comercio
 6377	Bulevar José Batlle Y Ordóñez
 6378  Avenida Luis Alberto De Herrera
 6381	Jaime Cibils
 6379	Avenida General José Garibaldi
 6387	Presidente Berro
 7767	Acevedo Díaz
 6733	Doctor Joaquín Requena
 7200	Defensa
 7199	Arenal Grande
 7203	Minas
 7201	Ejido
 7205	Avenida Rondeau
 7204	Río Branco
 7206	Ciudadela
 7316	Terminal Baltasar Brum

Frecuencia  

 El C1 los días hábiles pasa cada aproximadamente entre 20 y 30 minutos.
 El C1 los fines de semana y feriados pasa cada aproximadamente entre 30 y 60 minutos.

Barrios servidos 

El C1 pasa por: Centro, Cordón, Tres Cruces, La Blanqueada, La Unión, Malvín Norte, Malvín Alto, La Cruz de Carrasco, Carrasco Norte, Paso Carrasco, Parque Rooselvelt, Parque Carrasco, Santa Teresita, Solymar, Montes de Solymar, El Pinar, Rincón del Pinar, Neptunia y Salinas.

Ramales 
Ida
 C1 Montevideo - Salinas (Por Remanso)
     * Ruta anterior
     * Ruta Interbalnearia
     * Ruta 10
     * Trouville 
     Continúa por ruta habitual

Referencias 

C1

Enlaces externos 

 https://www.montevideo.gub.uy/buses/mapaBuses.html / Mapa en línea oficial de IMM en conjunto con MTOP, consulte la ubicación de esta línea en tiempo real.
 http://www.cutcsa.com.uy/
 http://cutcsa.com.uy/index.php?oid=52